Le fourrageur est historiquement le soldat qui allait aux fourrages, aux vivres, et au sens figuré celui qui prend son bien çà et là :            
 Dans le domaine militaire, le fourrageur est le cavalier qui allait sur le terrain ennemi pour enlever le fourrage ou nourrir ses chevaux
 C'est aussi le cavalier d'un peloton qui combattait en ordre dispersé
 Au sens figuré le fourrageur est un maraudeur, un fureteur, un pillard                
 Le fourrageur est une traduction erronée de l'anglais forager qui signifie chasseur-cueilleur avant la révolution agricole, il y a

Notes et références